Zkratka DRG má více významů:

Diagnosis-related group – klasifikační systém klinických případů v lékařství
Dicziunari Rumantsch Grischun – slovník rétorománštiny 
DRG Technologies – americká společnost založená v arizonském Saffordu
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft – předchůdce Deutsche Bahn